Die Hovedserien 1950/51 war die siebte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die dritte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 6. August 1950 und endete mit dem zweiten Finalspiel am 26. Juni 1951.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in zwei Finalspielen zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Fredrikstad FK dominierte die Gruppe A und war die gesamte Spielzeit Tabellenführer. In der Gruppe B sicherte sich Aufsteiger Odds BK die Endspielteilnahme am letzten Spieltag gegen den ärgsten Verfolger SFK Lyn Oslo. In den Finalspielen setzte sich Fredrikstad in zwei Spielen durch und wurde zum vierten Mal norwegischer Meister.

Absteigen mussten neben den beiden Aufsteiger Lisleby FK und Kristiansund FK auch Selbak TIF, sowie der Vorjahressieger IF Fram Larvik.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Statistiken 1950/51

Fußballsaison 1950/51
Eliteserien-Saison (Fußball)